Borisovo ou Borissovo peut désigner :
 en russe (le nom étant écrit Борисово) :
 Borissovo, station du métro de Moscou.
en bulgare (le nom étant écrit Борисово) :
Borisovo, village bulgare de l'obchtina de Slivo Pole, situé dans l'oblast de Roussé ;
Borisovo, village bulgare de l'obchtina d'Elkhovo, situé dans l'oblast de Yambol ;
en macédonien (le nom étant écrit Борисово) :
Borisovo, village de la municipalité de Novo Selo.

Homonymie de toponyme